Roundell Palmer kan syfta på:

*Roundell Palmer, 1:e earl av Selborne (1812–1895), brittisk politiker
Roundell Palmer, 3:e earl av Selborne (1887–1971), brittisk politiker